Dans le Cycle Drenaï de David Gemmell, Les Trente forment une confrérie de 30 prêtres guerriers qui passent leur vie à prier et cultiver pour atteindre la pureté de l'âme avant de partir s'engager dans une guerre où ils vont mourir.

Fonctionnement 
Le temple des Trente est fondé par un seul prêtre qui sera l'Abbé. Il va y accueillir d'autres personnes qu'il va lui-même sélectionner selon leurs aptitudes mentales naturelles pour faire partie des Trente. Il va alors leur enseigner les techniques mentales qu'ils seront amenés à utiliser et va faire d'eux des prêtres. Leur vie consiste en prières et en culture de la terre, mais aussi en entrainement militaire, jusqu'au jour où ils décident de s'engager dans un combat pour mourir, choisissant le plus faible d'entre eux comme leader (ou Voix des Trente) le poussant ainsi à dépasser ses propres limites. Le plus parfait d'entre eux sera désigné comme le futur Abbé lorsque la fin sera toute proche.

Les Trente se font payer pour aller au combat. Cet argent (une forte somme) servira à financer la construction du nouveau temple. Si les Trente reviennent vivants, ils rendent ladite somme. Ainsi chaque groupe finance le suivant.

Les Trente se concertent en cas de décisions importantes. Tout d'abord ils mangent en silence. Puis, "la Voix" appellera certains de ses frères, préalablement choisis, à s'exprimer. Il s'agit du Cœur, des Yeux et de l’Âme. Chacun synthétisant un aspect de la pensée des 29 autres, si Cœur, Yeux, Âme, et Voix sont en accord, la décision sera prise à l'unanimité.

Dans Légende, "les Yeux" (ici Menahem) teste "les Messagers" : ceux qui viennent demander leur aide (ici Rek et Virae).

Les groupes successifs

Dardalion : la fondation de l'ordre des Trente 
Dardalion fut le Premier des Trente, le créateur de l'Ordre qui naquit pendant les guerres Vagriannes (à l'époque de Karnak, Egel, Waylander), Katan sera les Yeux des Trente, et mourra à Dros Purdol lors des Guerres Vagriannes.

Dardalion : son second groupe 
Seul survivant des Trente après le siège de Dros Purdol, Dardalion conseillera à Egel de construire les 6 murs autour de la forteresse de Dros Delnoch avant de partir reformer son ordre. Il recrutera ainsi parmi ses prêtres Ekodas, Vishna, Magnic, Palista ou encore Merlon. Afin de ne pas reproduire le massacre de Dros Purdol, il propose que les Trente ne se contentent pas de se battre mentalement mais aussi physiquement. La décision finale est prise lors d'une réunion au cours de laquelle il demande à Ekodas, qui a des doutes, de défendre un point de vue qu'il ne partage pas tandis que Dardalion lui-même défend l'avis d'Ekodas. Finalement les Trente décident de se battre. 

À l'issue du siège de Kar-Barzac ne survivent que 2 prêtres : Ekodas, qui rompt ses vœux pour rejoindre Shia (leur descendance donnera Ulric Kahn), et Vishna que Dardalion a chargé de reformer l'ordre.

Vishna 
Vishna est un noble Gothir dont la famille est haut placée dans le conseil de l'Empereur. Seul prêtre survivant du siège de Kar-Barzac (hormis Ekodas qui abandonne sa fonction), Dardalion l'a chargé à sa mort de reformer l'ordre en Ventria.

Vintar 
Vintar est celui qui dirige les Trente dans Légende, il est alors un homme âgé. Il nommera Arbedark, Menahem et Serbitar à leurs postes respectifs ("le Cœur", "les Yeux" et "la Voix") avant de se désigner lui-même comme "l’Âme" des Trente.
Vintar a connu Virae, ainsi que Druss et Rowena avant les événements de Légende.

Serbitar 

Serbitar est né albinos. Il est le fils du Comte Drada de Dros Segril (Comte Vagrian). Son père n'est pas à l'aise en sa présence, du fait de ses pouvoirs et qu'il soit albinos.

Decado 
Decado devient le "Maître Abbé" dans le livre "Le Roi Sur Le Seuil".
Tueur froid et sans peur, ancien membre du Dragon, il cherchait la paix dans un temple de la Source, malheureusement pour lui, il s'agissait du temple des Trente. Il rejoignit Teneka avec les Trente.

On le mentionne dans Les Épées de la Nuit et du Jour où on apprend qu'il s'agit d'un ascendant de Skilgannon le Damné (ayant eu une liaison avec Garianne dans Loup blanc, elle donnera naissance à un enfant sans que lui-même ne soit au courant). 
Dans ce livre on retrouve son corps ressuscité - sorte de clonage grâce à son ADN - mais il ne s'agit pas de lui, en effet son âme n'étant pas prisonnière du Vide, ils ne peuvent le ramener. Le Décado qu'on y voit est donc un individu différent à part entière bien qu'ayant le même physique et aptitudes.

Katan 
Katan a été nommé par Decado pour reformer l'ordre des Trente. Son premier disciple est l'enfant Ceorl.

La fin de l'Ordre 
Après la guerre des Jumeaux, l'Ordre ne possède plus de temple.

Notes et références 

Personnage de fantasy